Бега́р, Беґар () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 420 км на захід від Парижа, 135 км на північний захід від Ренна, 45 км на захід від Сен-Бріє.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 2128 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 4624,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Примітки 

Муніципалітети департаменту Кот-д'Армор